Vidivici ou Vidi Vici est une allusion à l'expression , prononcée par Jules César en 47

Sciences et techniques 
 Vini vidivici est une espèce d'oiseaux disparue, de la famille des Psittacidae.

Culture et société

Cinéma 
 Vinnie Vidivici est un personnage du film Destiny Turns on the Radio, sorti en 1995.

Sports 
 Vidi Vici est le nom porté par l'équipe de basket-ball Virtus Bologne pendant la coupe d'Europe 2005-2006.
 VidiVici est le nom porté par l'équipe de basket-ball Virtus Bologne pendant la coupe d'Europe 2007-2008.

Épithète spécifique